Benoît Musy, pilote suisse, fils de Jean-Marie et frère de Pierre ;
 Edmond Musy, explorateur français, frère de Maurice ;
 François Musy, ingénieur du son suisse ;
 Gianni Musy (1931-2011), acteur italien ;
 Jean Musy, compositeur et arrangeur français ;
 Jean-Marie Musy, homme politique suisse, père de Pierre et Benoît ;
 Louis Musy, baryton français d'opéra ;
 Marie-Eve Musy, animatrice de télévision et actrice franco-suisse ;
 Maurice Musy, explorateur français ;
 Pierre Musy, bobeur et cavalier suisse, fils de Jean-Marie et frère de Benoît.
Patronyme suisse